Дмитро Буховецький, Дмитро Савелійович Буховецький (англ. Dimitri Buchowetzki, 1885—1932) — німецький і американський режисер українського походження.
 Буховецький Савелій Григорович (нар. 1858, Біла Церква — пом. 27 квітня (10 травня) 1915, Умань) — оперний і концертний співак (баритон).